

Classifica

Risultati

Prima giornata

Seconda giornata

Terza giornata

Quarta giornata

Quinta giornata

Sesta giornata

Settima giornata

Ottava giornata

Nona giornata

Decima giornata

Classifica marcatori 
7 gol
 Edin Džeko
 Gareth Bale
5 gol
 Kevin De Bruyne
 Eden Hazard
 Omer Damari
4 gol
 Marouane Fellaini
 Nestoras Mitidis
3 gol
 Ildefonso Lima
 Dries Mertens
 Dīmītrīs Christofī
 Geōrgios Efraim
 Tomer Hemed
2 gol
 Radja Nainggolan
 Milan Đurić
 Vedad Ibišević
 Haris Medunjanin
 Edin Višća
 Aaron Ramsey
 Tal Ben Haim
 Nir Biton
 Eran Zahavi
1 gol
 Michy Batshuayi
 Christian Benteke
 Nacer Chadli
 Laurent Depoitre
 Divock Origi
 Ermin Bičakčić
 Senad Lulić
 Kōnstantinos Charalampidīs
 Jason Demetriou
 Dossa Júnior
 Vincent Laban
 Kōnstantinos Makridīs
 Giōrgos Merkīs
 David Cotterill
 Hal Robson-Kanu
 Moanes Dabour
 Gil Vermouth
1 autogol
 Dossa Júnior (pro )

 Q